Джо́зеф (Джо) А́ллен () — англійське ім'я.

Відомі носії:

 Джозеф Аллен Гінек — американський астрономом і уфолог
 Джозеф Персівал Аллен — американський вчений і астронавт

Джо Аллен 

 Джо Аллен (футболіст, 1909)
 Джо Аллен (футболіст, 1990)
 Джо Аллен (художник)
 Джо Аллен (письменник)